Raúl Campos Linuesa  (nacido el 16 de julio de 1978 en Cuart de Poblet, Valencia, España) es un jugador de balonmano español de la Liga Asobal.

Jugador zurdo con un extraordinario salto y lanzamiento en suspensión, sufrió una grave lesión en 2006 que le tuvo alejado de las pistas de juego varios meses.

Trayectoria 

{| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellpadding="3" cellspacing="0" 
|  colspan="8" bgcolor="#0000CC" | Raúl Campos Linuesa |- 
!style="background:#0000CC;" width=60|TEMP.!style="background:#0000CC;" width=240|Club!style="background:#0000CC;" width=40|G.T.!style="background:#0000CC;" width=40|L.T.!style="background:#0000CC;" width=40|%!style="background:#0000CC;" width=40|7m!style="background:#0000CC;" width=40|L.7m!style="background:#0000CC;" width=40|%7m|-bgcolor=#F5F5F4
|<center>1996-97
|<center>  Eresa Valencia  
|<center>32
|<center>72
|<center>44
|<center>1
|<center>2
|<center>50
|-bgcolor=#EDEDEC
|<center>1997-98
|<center>  BM Valladolid   
|<center>3
|<center>6
|<center>50
|<center>0
|<center>0
|<center>0
|-bgcolor=#F5F5F4
|<center>1998-99
|<center>  BM Valladolid  
|<center>105
|<center>151
|<center>70
|<center>39
|<center>50
|<center>78
|-bgcolor=#EDEDEC
|<center>1999-00
|<center>  FC Barcelona  
|<center>31
|<center>48
|<center>65
|<center>0
|<center>1
|<center>0
|-bgcolor=#F5F5F4
|<center>2000-01
|<center>  FC Barcelona  
|<center>6
|<center>8
|<center>75
|<center>0
|<center>0
|<center>0
|-bgcolor=#EDEDEC
|<center>2001-02
|<center>  BM Granollers   
|<center>66
|<center>124
|<center>53
|<center>2
|<center>3
|<center>67
|-bgcolor=#F5F5F4
|<center>2002-03
|<center>  BM Granollers  
|<center>119
|<center>212
|<center>56
|<center>4
|<center>6
|<center>67
|-bgcolor=#EDEDEC
|<center>2003-04
|<center>  BM Granollers   
|<center>124
|<center>219
|<center>57
|<center>2
|<center>3
|<center>67
|-bgcolor=#F5F5F4
|<center>2004-05
|<center>  BM Granollers  
|<center>94
|<center>166
|<center>57
|<center>8
|<center>9
|<center>89
|-bgcolor=#EDEDEC
|<center>2005-06
|<center>  BM Granollers   
|<center>62
|<center>116
|<center>53
|<center>3
|<center>5
|<center>60
|-bgcolor=#F5F5F4
|<center>2006-07
|<center>  BM Granollers  
|<center>77
|<center>153
|<center>50
|<center>10
|<center>14
|<center>71
|-bgcolor=#EDEDEC
|<center>2007-08
|<center>  BM Granollers   
|<center>166
|<center>256
|<center>65
|<center>34
|<center>41
|<center>83
|}

 Leyenda 
 Temp.: temporada
 Club: equipo en el que milita
 G.T.: goles totales marcados en la liga Asobal
 L.T.: lanzamientos totales 
 %: efectividad de lanzamiento
 7m: goles marcados de penalti
 L.7m: lanzamientos de penalti
 %7m: efectividad en los lanzamientos de penalti

 Palmarés individual 
 Récord de goles en un solo partido en la liga Asobal 2007-08 :15 goles ante el Portland San Antonio en Pamplona
 Máximo goleador del BM Granollers de la liga Asobal 2007-08 con 165 goles
 El debut con la selección Nacional Absoluta fue el 18 de marzo de 2009 Contra Lituania

 Palmarés selección 
 40 partidos con la selección junior de España
 2 ''' veces internacional Absoluto

Palmarés clubes 
 1 campeón España Junior: 1998-1999
 1 Copa de Europa: 1999-00
 1 subcampeón Copa de Europa: 2000-01
 1 Supercopa de Europa: 1999-00
 1 subcampeón Supercopa de Europa: 2000-01
 1 Liga Asobal: 1999-00
 1 Copa del Rey: 1999-00
 2 Copa Asobal: 1999-00 y 2000-01
 1 Subcampeón Recopa de Europa: 2009-2010
 1 Subcampeón Copa del Rey: 2013-2014
 1 Subcampeón Copa Asobal: 2013-2014

Balonmanistas de España
Balonmanistas del Club Balonmano Granollers
Balonmanistas del Fútbol Club Barcelona
Balonmanistas del Club Balonmano Valladolid
Deportistas de la Comunidad Valenciana
Nacidos en Valencia
Nacidos en Cuart de Poblet